Роберт Зигер (; 2 августа 1938, Энглвуд, Нью-Джерси — 6 марта 2013) — американский историк, специализировавшийся на истории профсоюзного движения в США; профессор во Флоридском университете (1986); выпускник Университета Вайоминга (1961) — защитил кандидатскую в Университете Мэриленда в 1965 году; член Организации американских историков и Южной исторической ассоциации; двукратный обладатель премии Филиппа Тафта «Книга по истории труда».

Биография

Работы 
 Robin Hood in the Silk City: The I.W.W. and the Paterson Silk Strike of 1913. Newark, N.J.: New Jersey Historical Society, 1966.
 Republicans and Labor, 1919—1929. Lexington, Ky.: University of Kentucky Press, 1969.
 Madison’s Battery Workers, 1934—1952: A History of Federal Labor Union 19587. Ithaca, N.Y.: ILR Press, 1977.
 Rebuilding the Pulp and Paper Workers' Union, 1933—1941. Knoxville, Tenn.: University of Tennessee Press, 1985.
 John L. Lewis: Labor Leader. New York: Twayne Publishers, 1988.
 Organized Labor in the Twentieth-Century South. Knoxville, Tenn.: University of Tennessee Press, 1991.
 Labor on the March. With Edward Levinson. Ithaca, N.Y.: ILR Press, 1995
 Southern Labor in Transition, 1940—1995. Robert H. Zieger, ed. Knoxville, Tenn.: University of Tennessee Press, 1997.
 The CIO, 1935—1955 (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1997)
 America’s Great War: World War 1 and the American Experience. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield Publishers, 2000.
 American Workers, American Unions: The Twentieth Century. With Gilbert J. Gail. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002.
 For Jobs and Freedom: Race and Labor in America since 1865. Lexington, KY: University of Kentucky Press, 2007.

Примечания

Литература

Ссылки 

Историки XX века
Историки США
Новый курс Рузвельта
Выпускники Университета Монтклер